

Patronyme
 Armand de Sillègue d'Athos, l'un des Trois Mousquetaires
 Jean-René Sillègue, général français

Toponyme 
 Sillègue, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arbérats-Sillègue ;
 Arbérats-Sillègue, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Sillègue, ancien nom de l'actuelle commune algérienne de Beni Fouda .